Het gefluister in de duisternis (verhaal), originele titel The Whisperer in Darkness, een verhaal van H.P. Lovecraft.
Het gefluister in de duisternis (bundel), een verhalenbundel met verhalen van Lovecraft, waaronder bovengenoemd verhaal.